Кочуково — топоним в России:

 Владимирская область
 Кочуково — деревня в Собинском районе.

 Калужская область
 Кочуково — деревня в Думиничском районе;
 Кочуково — деревня в Мосальском районе;
 Кочуково — деревня в Тарусском районе.

 Удмуртия
 Кочуково — деревня в Юкаменском районе.

См. также 
 Кочуков